Se også 223 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Sport 

 

23
Artikler om enkelte år